Albert Larsson kan syfta på bland andra:

 Albert Larsson (1869-1952), svensk konstnär
 Albert Larsson (1888-1975), svensk politiker